Škofije so lahko:
 Spodnje Škofije
 Zgornje Škofije
 Župnija Škofije

Glej tudi 
 Škofija